El nombre Jordi Sánchez puede referirse a varias personas, entre ellos:

 Jordi Sánchez Zaragoza (Barcelona, 1964), dramaturgo, actor y guionista español, conocido por interpretar a Antonio Recio en La que se avecina.
 Jordi Sánchez Picanyol (Barcelona, 1964), político, profesor universitario y activista español, independentista catalán.
 Jordi Sánchez Ramos (Málaga 1968), cantante del grupo musical OBK.

Véase también